Фредерик Фино (, ) — французский шоссейный велогонщик. Выступал на профессиональном уровне с 1999 по 2008 годы.

Личная жизнь 
У Фредерика Фино есть старшая сестра, Магали Фино-Лайвье, бывшая французская велогонщица.

Достижения 

1993
  Чемпион Франции — групповая гонка кадеты
1994
  Чемпион Франции — командная гонка U19
 Тур по долине Трамбуз
1995
 Флеш Маратуа
 Генеральная классификация
 1-й (ITT) и 2-й этапы
 Тур по долине Трамбуз
 3-й на Чемпионате Франции — индивидуальная гонка U19
1996
 2-й нав Чемпионате Франции — групповая гонка U19
1997
 
 
 2-й на 
 3-й на 
1998
 
 
 3-й этап 
 
 2-й на Чемпионате Франции — индивидуальная гонка U23
 2-й на 
  Чемпионат мира — индивидуальная гонка U23
 3-й на 
 9-й на Чемпионате мира — групповая гонка U23
1999
 3-й на Чемпионате Франции — индивидуальная гонка
2000
 Пролог Тура Нормандии
 5-й этап Тура Валлонии
 4-й этап Тур де л’Авенир
 3-й на Дуо Норман (с )
2002
 Тур дю Ду
 Приз Леона ()
 2-й на Гран-при Денена
2003
 1-й этап Четырёх дней Дюнкерка
2004
 Букль де л’Он
 Дуо Норман (с Эдди Сеньёр)
 3-й на Чемпионате Франции — индивидуальная гонка
2005
 :
 Генеральная классификация
 3-й этап
 3-й на Чемпионате Франции — индивидуальная гонка
2006
 3-й на Тур дю Ду
2007
 4-й этап Рут-дю-Сюд 
 Гран-при города Жьен
 3-й на 
2008
 
 
 3-й на Классик Луар-Атлантик
2009
  Чемпионат мира среди пожарных — групповая гонка
  Чемпионат мира среди пожарных — индивидуальная гонка
  Чемпионат Франции среди пожарных — групповая гонка
  Чемпионат Франции среди пожарных — индивидуальная гонка
 
 2-й этап 
 
 
 
 Приз Роменей
 2-й на 
 2-й на 
 3-й на 
 3-й на 
2010
 
 Генеральная классификация
 1-й этап
 4-й этап Тур Эльзаса
 
 
 2-й на 
 3-й на 
2012
 3-й на 
 3-й на 
2014
 Приз Фуршамбо

Статистика выступления на Гранд-турах

Рейтинги

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Франции